Wimbledon 1973 byl třetí grandslamový tenisový turnaj sezóny, který se hrál od pondělí 25. června do neděle 8. července. Událost se konala tradičně na travnatých dvorcích v londýnském All England Lawn Tennis and Croquet Clubu.

Obhájci titulu dvouhře byli Američané Stan Smith a Billie Jean Kingová.

Bojkot hráčů ATP 
Osmdesát jedna hráčů sdružených do Asociace profesionálních tenistů, včetně třinácti ze šestnácti původně nasazených, bojkotovalo tento ročník grandslamu. Předmětem sporu se stal jugoslávský tenista Niki Pilić. Jugoslávská tenisová federace uvedla, že i přes původní dohodu s ním, tenista odmítl nastoupit v květnu 1973 do daviscupového utkání Jugoslávie–Nový Zéland. Pilić nařčení odmítl, ovšem národní federace jej potrestala zákazem hraní. Distanc podpořila také Mezinárodní tenisová federace (International Lawn Tennis Federation, ILTF), což znamenalo zákaz hraní velkých turnajů.

Na protest vůči tomuto rozhodnutí zakázalo vedení nově vzniklé ATP start osmdesáti jedna svým členům ve Wimbledonu. Výkonný ředitel Jack Kramer organizace mužských profesionálů uvedl: „Ne, nepojedeme do Wimbledonu, kdo z hráčů ATP bude startovat, dostane trest.“ Řada z nich se takového přístupu zalekla a účast odřekla. Například Australan Ken Rosewall prohlásil: „Odřekl jsem s těžkým srdcem. Letěl jsem z Austrálie na svůj poslední Wimbledon zbytečně.“ Již během French Open vycházely v novinách texty o chystané absenci: „Bojkot Wimbledonu! Nejlepší nepřijedou! Co bude s naším velkým turnajem!“

Přesto někteří jako Rumun Ilie Năstase či Brit Roger Taylor neuposlechli a rozhodli se nastoupit. Poslední noc před grandslamem došlo k pokusu bojkot odvrátit, když se k jednání sešli britský ministr sportu Griffith a vedení ATP, ovšem bezvýsledně.

Dospělí

Dvouhra mužů

Mužská čtyřhra – finále 
 Jimmy Connors /  Ilie Năstase vs.  John Cooper /  Neale Fraser 3–6, 6–3, 6–4, 8–9(3), 6–1

Ženská čtyřhra – finále 
 Rosemary Casalsová /  Billie Jean Kingová vs.  Françoise Durrová /  Betty Stoveová 6–1, 4–6, 7–5

Smíšená čtyřhra – finále 
 Billie Jean Kingová /  Owen Davidson vs.  Janet Newberryová /  Raúl Ramírez 6–3, 6–2

Juniorská finále

Dvouhra juniorů 
 Billy Martin vs.  Colin Dowdeswell 6–2, 6–4

Dvouhra juniorek 
 Ann Kiyomurová vs.  Martina Navrátilová 6–4, 7–5

Odkazy

Reference

Externí odkazy